Rudolf Smend ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Smend (Theologe, 1851) (1851–1913), deutscher Theologe
 Rudolf Smend (Jurist) (1882–1975), deutscher Staats- und Kirchenrechtler
 Rudolf Smend (Theologe, 1932) (* 1932), deutscher Theologe